Лазика:
 Эгриси или Лазское царство — одно из ранних грузинских царств на южном Кавказе
 Лазика — отменённый проект крупного портового города в Грузии
 «Лазика» — грузинская боевая машина пехоты.
 «Лазика» — название грузинского футбольного клуба «Динамо» из Зугдиди в сезонах 2001/02 и 2002/03.
 «Лазика» — название грузинского футбольного клуба  из Зугдиди в первой половине 2010-х годов.
 «Спартак-Лазика» — название объединённой команды ФК «Лазика» и «Спартак» (Тбилиси) в первой части сезона 2003/04.

См. также 
 Лазистан